Red Fork Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Red Fork Township (Arkansas)
 Red Fork Township (Oklahoma)